Smithville (Comtat d'Atlantic), localitat a l'estat de Nova Jersey (EUA)
 Smithville (Geòrgia)
 Smithville (Illinois)
 Smithville (Mississipí)
 Smithville (Missouri)
 Smithville (Ohio)
 Smithville (Tennessee)
 Smithville (Texas)